

Топоніми

Кохінхіна (Кочин)

Кочі (Індія)

Префектура Коті
 Коті, Коті

Особи 
 Карл Георг Теодор Кочі